Кубок Північного Уралу — шаховий турнір за круговою системою, що проводився від 2003 до 2008 року в місті Краснотур'їнську (Російська Федерація) і збирав для участі найсильніших шахісток світу.

2003 рік 
Турнір пройшов від 9 до 15 серпня. Середній Рейтинг Ело учасниць склав 2437 очок, що дало змогу присудити турніру найвищу серед жінок 16 категорію. Серед учасниць були практично всі найсильніші шахістки Росії, а також три чемпіонки Європи. Однією з переможниць стала українка Наталя Жукова.

2004 рік 
У турнірі взяли участь такі видатні шахістки, як: тодішня чемпіонка світу Антоанета Стефанова, п'ятиразова чемпіонка світу Мая Чибурданідзе, чемпіонка Росії Аліса Галлямова, дворазова чемпіонка СРСР Світлана Матвєєва, чемпіонка Європи 2000 року Наталя Жукова, чемпіонка США 1998 року Ірина Круш та чемпіонка Європи 2001 року Ельміра Скрипченко.

2005 рік 
До учасниць турніру 2004 року додались: чемпіонка Росії Олександра Костенюк і провідна шахістка Індії Гампі Конеру, яка й здобула одноосібну перемогу. Середній рейтинг учасниць склав 2490 очок.

2006 рік 
Турнір проходив від 21 липня до 1 серпня. Призовий фонд склав 10 000$. Серед учасниць турніру було дві чемпіонки світу Антоанета Стефанова та Мая Чибурданідзе, чемпіонка Європи 2005 року Катерина Лагно, а також 12-річна китаянка Хоу Їфань, яка стала головним відкриттям року. Перемогла на турнірі українка Катерина Лагно.

2007 рік

2008 рік 
Турнір став найсильнішим жіночим шаховим змаганням до того часу. Його середній рейтинг склав 2522. Українська шахістка Анна Ушеніна посіла друге місце поступившись пів очка болгарці Антоанеті Стефановій.

Примітки

Джерела 
 Підсумки і партії турніру 2003 року 
 Підсумкова таблиця турніру 2004 року 
 Підсумки турніру 2005 року 
 Результати і партії турніру 2006 року
 http://www.chessmix.com/chess-games/tournaments/North+Urals+Cup+2006.html 
 Підсумки турніру 2007 року 
 Підсумки турніру 2008 року 

Шахові змагання у Росії